Der Nürnberger Versicherungscup 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Nürnberg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA-Tour 2019 und fand vom 19. bis 25. Mai 2019 auf der Anlage des Tennis-Clubs 1. FC Nürnberg statt.

Die Nürnberger Versicherung hat angekündigt, ihr Engagement als Hauptsponsor nach dem Turnier 2019 zu beenden.

Titelverteidigerinnen waren Johanna Larsson im Einzel und die Paarung Demi Schuurs/Katarina Srebotnik im Doppel.

Neuerungen 2019 
Auf der Anlage des Tennis-Club 1. FC Nürnberg sind weitere Umbau- und Renovierungsarbeiten erfolgt. Der Show-Court, als zweitgrößter Platz der Anlage, hat eine neue permanente Tribüne erhalten. Außerdem wurden Renovierungsarbeiten im Vereinsgebäude vorgenommen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2019 fand vom 18. bis 19. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Nürnberg